PM
 Primeiro-ministro
 Polícia Marítima — força de segurança e órgão de polícia criminal português, inserido na Autoridade Marítima Nacional

Polícia militar
 Polícia Militar do Brasil — denominação das forças de segurança pública das unidades federativas do Brasil
 Polícia militar — polícia das forças armadas de diversos países, incluindo:
 Polícia do Exército (Brasil) — polícia militar do Exército Brasileiro
 Polícia Aérea — polícia militar da Força Aérea Portuguesa
 Polícia da Aeronáutica — polícia militar da Força Aérea Brasileira
Polícia Naval — polícia militar da Marinha Portuguesa
Companhia de Polícia do Batalhão Naval — polícia militar da Marinha do Brasil
Polícia Judiciária Militar — polícia de investigação criminal das Forças Armadas de Portugal

Pm
 Promécio — elemento químico cujo símbolo é Pm

pm
 Picômetro  — 10-12 m
 Post meridiem (também escrito P.M.) — expressão em latim para "após o meio-dia". Isso é usado para dividir as horas do dia, no sistema horário de 12 horas.

Ver também 
 Polícia Militar (desambiguação)
 Polícia do Exército
Desambiguação